Borlant est un patronyme porté notamment par :
 Henri Borlant, né en 1927, ancien déporté, médecin, auteur de l'ouvrage autobiographique Merci d'avoir survécu.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme